Biston laeta är en fjärilsart som beskrevs av Moltrecht 1927. Biston laeta ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
laeta